Blogshop, также blog shop (блогшоп, «магазин-блог») — концепция розничной торговли, осуществляющая продажу товаров с помощью популярных блоговых платформ, таких как Blogger, WordPress или «Живой Журнал». Концепция популярна в Сингапуре.

Создание подобного магазина обычно бесплатно или очень дешево, поскольку продавец может создать его, используя бесплатную блог-платформу. Некоторые блогшопы становятся очень успешными.

Виды платформ 
Для создания блогшопа может использоваться множество блоговых платформ. Чаще других используются LiveJournal, Blogger и WordPress. Некоторые блогшопы, чтобы повысить эффективность сайта, впоследствии переходят на различные CMS. Такие новые блогшопы могут работать на Drupal, Joomla! или на специализированных системах.

Критика 
Полемика вокруг блогшопов связана с фактами мошенничества (недоставки товаров). В 2010 году сообщалось, что владельцы блогшопов в Сингапуре были обмануты владельцем блог-платформы. Специалисты отмечают, что у магазина на блоге отсутствуют функции, нужные интернет-магазину (такие как функционал корзины), что может привести к низкой конверсии и удовлетворённости пользователей. Также, владелец магазина всецело зависит от платформы, на которой расположена площадка, что затрудняет такие манипуляции, как перенос сайта на новый домен или другой хостинг.

Прочее 
Также существует Blogshop (iheartblogshop.com), торговая марка компании, основанной в 2011 году и находящейся Лос-Анджелесе.

Интернет-магазин, созданный при помощи блог-платформы, стоит отличать от блога, установленного на интернет-магазин в качестве дополнительного модуля (обычно служит для публикации информационных статей или новостей компании).

Примечания

Ссылки 

Интернет-магазины